Esistono più comuni francesi con questo nome

Usseau – Deux-Sèvres
Usseau – Vienne